

Ville 
 Sebeș est une municipalité du județ d'Alba, dans le sud de la Transylvanie en Roumanie.

Rivières 
Il existe, rien qu'en Roumanie, une bonne demi-douzaine de rivières portant le nom de Sebeș :
 Sebeș, une rivière roumaine, qui l'un des affluents de la Mures qui portent ce nom. Celle dont il est question ici prend sa source dans les  ;
 Sebeș, un autre affluent de la Mures, mais qui prend sa source dans les monts Cindrel.